Schetter ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Schetter (* 1966), deutscher Geograph und Historiker
 Rudolf Schetter (1880–1967), deutscher Reichstagsabgeordneter (Weimarer Republik)
 Willy Schetter (1928–1992), deutscher Altphilologe
 Martin Schetter (1923–2003), deutscher Politiker (MdB)

Schëtter steht für den luxemburgischen Namen von Schüttringen, einer Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg.

Siehe auch:
 Shatter